Анджелини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Анджелини, Джузеппе (ок. 1675—1751) — итальянский живописец.
 Анджелини, Джузеппе (1735—1811) — итальянский скульптор.
 Анджелини, Фьоренцо (1916—2014) — итальянский куриальный кардинал.
 Анджелини, Чезаре (1886—1976) — итальянский писатель и литературный критик.